Пётр Матвеевич Атлас (1926 — ?) — инженер-механик, конструктор средств пневмоавтоматики для управления дискретными процессами в различных отраслях промышленности, лауреат Ленинской премии (1964).

После окончания МИФИ (1948) до 1953 г. работал инженером, старшим инженером в системе Главного управления кораблестроения ВМФ МО.

С 1953 г. в Москве на заводе точного приборостроения «Тизприбор», с 1962 главный конструктор.

Участвовал в создании и освоении на заводе «Тизприбор» агрегатной унифицированной системы элементов промышленной пневмоавтоматики — УСЭПП (1957), ставшей основной элементной базой советского пневматического приборостроения.

В начале 1970-х гг. разработал систему «Старт» — систему приборов, собранных из стандартных элементов УСЭПП.

Кандидат технических наук (1974). Диссертация:
 Разработка и исследование системы средств циклической пневмоавтоматики для управления дискретными процессами в химических производствах и других отраслях промышленности : диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.07. - Москва, 1973. - 189 с. : ил. 

Сочинения:
 Развитие аппаратуры и расширение возможностей системы ЦИКЛ [Текст] / П. М. Атлас, И. В. Вайсер, В. В. Руднев [и др.] ; Ин-т проблем упр. - Препринт. - Москва : [б. и.], 1975. - 59 с. : ил.; 20 см. 

Лауреат Ленинской премии (1964) — за участие в создании и внедрении унифицированной системы элементов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА).

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1965
 http://tizpribor.com/zavod/gordost-nashego-zavoda
 https://www.rujen.ru/index.php/%D0%90%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87